Hergest Ridge (heuvel), heuvel op de grens van Herefordshire en Wales
 Hergest Ridge (album), naar deze heuvel genoemd album van Mike Oldfield